Martinkylä kan syfta på:

 Martinkylä – en by i Sibbo kommun, Nyland, se Mårtensby, Sibbo kommun
 Martinkylä – en by inom Vanda stad, se Mårtensby, Vanda stad
 Martinkylä – en by i Esbo stad, se Mårtensby, Esbo stad